Bijedić ist der Familienname folgender Personen:
 Džemal Bijedić (1917–1977), jugoslawischer Politiker
 Nenad Bijedić (1959–2011), bosnischer Fußballspieler und -trainer